SV Atlas Delmenhorst ist der Name folgender Sportvereine aus Delmenhorst:

 SV Atlas Delmenhorst (1973), 1973 bis 2002
 SV Atlas Delmenhorst (2012), Fußballverein, ab 2012